Ernst Eichler ist der Name folgender Personen:

* Ernst Eichler (Erziehungswissenschaftler) (1900–1986), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Ernst Eichler (Eishockeyspieler) (1925–2005), deutscher Eishockeyspieler böhmischer Herkunft
 Ernst Eichler (Linguist) (1930–2012), deutscher Slawist